Team Stuttgart steht für:

 Team Stuttgart (1989–1990), Vorgängermannschaft des T-Mobile-Team, deutsches Radsportteam (1989 bis 1990)
 Team Stuttgart, früherer Name von 0711 / Cycling, deutsches Radsportteam (2013 bis 2015)